Университет инженерных технологий Туркменистана имени Огуз хана (иногда переводится также как Инженерно-технологический университет имени Огуз хана) () — высшее учебное заведение в Туркмении.

История 
15 июля 2016 года Указом президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова вместо Международного туркмено-турецкого университета путём изменения его организационно-правовой формы был создан Университет инженерных технологий Туркменистана имени Огуз-хана, ставший его правопреемником. Новосозданный вуз был передан в ведение Академии наук Туркмении.

Университет рассчитан на обучение в нём трёх тысяч человек. По состоянию на 2016—2017 учебный год в университете обучается около 280 студентов.

На проведённой в начале 2019 года в Университете инженерных технологий Туркменистана имени Огуз хана конференции учёных, преподавателей вузов и студентов было объявлено о принятии решении руководством страны было о постепенном переводе всех туркменских научных институтов и вузов на хозрасчётную систему с исключением их финансирования из государственного бюджета в рамках новой политики страны в научно-образовательной сфере.

Процесс обучения 
Высшее образование даётся по следующим направлениям: изучение материалов и технология новых материалов; наноматериалы; химическая технология; биотехнология; информационные системы и технологии; автоматизация и управление; мехатроника и робототехника; инноватика, металлургия; естественные науки; электроника, радиотехника и системы связи.

В университете предполагается трёхступенчатая система образования: бакалавриат, магистратура и докторантура. Обучение в университете ведётся на английском и японском языках. На первых двух курсах акцент делается на углублённом изучении английского и японского языков, после чего обучение предполагается уже на них.

Занятия по ряду курсов ведут преподаватели японского Университета Цукубы.

По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Туркмении  вуз является «является единственным научно-технологическим университетом в Туркменистане с учебной программой по японской модели».

Обучение в Университете инженерных технологий Туркменистана имени Огуз хана платное.

В 2018 г. студенты университета заняли суммарное первое место по итогам ежегодной межвузовской государственной предметной олимпиады, проводимой в стране Министерством образования Туркмении.

Структура университета 
В университете действует 5 факультетов, 15 кафедр, научно-исследовательский центр.

При университете в 2016 году также была открыта специализированная средняя школа, в которой с первого класса ведётся изучение японского языка.

В начале 2019 года в состав Университета инженерных технологий Туркменистана имени Огуз хана включён Институт общей и прикладной биологии, образованный после проведённой Президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым реорганизации Академии наук страны, в ходе которой Институт биологии и лекарственных растений академии был разделён на Институт лекарственных растений и Институт общей и прикладной биологии. Новообразованный Институт общей и прикладной биологии стал правопреемником Института биологии и лекарственных растений Академии наук Туркмении по вопросам «развития направлений биологии и биотехнологии», а также «основательного изучения растительного мира».

В 2020 году в университете открыта аспирантура по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

Учебные корпуса и общежитие 
Для университета была построено новое здание, открытое 1 сентября 2016 года в Ашхабаде. Университет инженерных технологий Туркменистана имени Огуз хана располагается на площади 12 гектаров, рассчитан на 3000 студентов. На этой территории разместился комплекс, который включает в себя 5 этажное главное здание, 2 учебных корпуса, общежитие на 1200 мест и спортивно-оздоровительный центр, а также научно-исследовательский центр, Центр изучения языков и библиотека с фондом литературы на разных языках для углубленного изучения дисциплин. Кроме того, вуз располагает электронной библиотекой. Университет располагает 185 учебными помещениями.

Международное сотрудничество 
Руководством Туркмении предполагается, что университет будет играть особую роль в двухсторонних отношениях с Японией в сфере науки и образования. Предполагается, что по окончании третьего курса университета, его лучшие ученики продолжат получать своё образование и вести научные исследования в университетах Японии. Преподаватели вуза, согласно распоряжению президента Туркмении, будут также направлены в Японию для изучения опыта данной страны в отраслях, обучение по которым в университете ведётся подготовка специалистов.

В 2018 году на встрече президентов Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и Узбекистана Шавката Мирзиёева были заключены договоры о двустороннем сотрудничестве между университетами стран, в том числе Университета инженерных технологий имени Огуз-хана и .

В ноябре 2018 года Университет инженерных технологий Туркменистана имени Огуз хана стал участником проекта «Модернизация высшего образования в Центральной Азии через новые технологии» программы  Евросоюза. Координацию работ по внедрению инновационных технологий в университете и технологической модернизации существующих образовательных программ осуществляет Русенский университет имени Ангела Кынчева. В рамках программы «Эразмус+» в вузе предполагается создание центра инновационных образовательных технологий, а также «учебных залов будущего» – интернет-ресурса с информацией о деятельности университета, его учебных и практических материалах и многом ином, на основе практики обучения в Русенском университете.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Образование в Ашхабаде
Университеты Туркменистана